NEDD4L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 975 амінокислот, а молекулярна маса — 111 932.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, убіквітинування білків, диференціація клітин, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, апараті гольджі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки